Kasa kan syfta på:

Geografi

Finland 

 Kasan, Nagu, Åboland-Turunmaa,

Kina 

 Kasa (socken), Sichuan, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar